Ottawa je lahko:
 Ottawa, mesto
 Ottawa, reka